Тране () — датская фамилия. Известные носители:

 Тране, Вальдемар (1790—1828) — норвежский композитор, скрипач и дирижёр.
 Тране, Маркус (1817—1890) — норвежский политический и общественный деятель.
  (род. 1993) — датский футболист.
 Тране, Эмануэла (род. 1977) — итальянская певица.
 Тране Брюнних, Мортен (1737—1827) — датский зоолог и минералог.